República o La República pueden referirse a lo siguiente:

Sistemas políticos 
 República, gobierno de la res publica.
 República federal.
 República constitucional.
 República islámica.
 República parlamentaria.
 República soviética.

 República constituyente.

Épocas 
 República romana, era de la Antigua Roma.
 República de Weimar, nombre histórico para la república de Alemania entre 1919 y 1933.

Escritos 
 La República, la más conocida e influyente obra de Platón.
 De re publica, diálogo de Cicerón (título algunas veces traducido como La República).

Ficción 
 República Galáctica, organización política en el universo ficticio de Star Wars.
 Nueva República, organización política en el universo ficticio de Star Wars.
 14 de abril. La República, serie de TVE

Prensa 
 La República, periódico editado en Buenos Aires (Argentina).
 La República, antiguo periódico que se editaba en Rosario (Santa Fe, Argentina).
 La República, antiguo periódico editado en Colombia.
 La República, periódico editado en Colombia.
 La República, periódico editado en Costa Rica.
 La República, diario digital de Ecuador.
 La República, antiguo periódico editado en Santander (España).
 La República, periódico editado en Lima (Perú).
 La República, periódico editado en Montevideo (Uruguay).
 La Repubblica, diario de Italia.
 Republica.com, periódico digital de España.

Miscelánea 
 República, estación del metro de Santiago (Chile).
 República, banda británica de tecno-pop.
 La República (Homenaje a Pi i Margall), monumento escultórico de Barcelona (España).

Música 
 La República, álbum de Guaynaa de 2021.

Micélanea